Amt Lindow (Mark) är ett kommunalförbund i Tyskland, beläget i den östligaste delen av Landkreis Ostprignitz-Ruppin i förbundslandet Brandenburg.  Amtet gränsar i öster till Landkreis Oberhavel.

De ingående kommunerna i förbundet är Lindow (Mark), Herzberg (Mark), Rüthnick och Vielitzsee, med Lindow som administrativt säte.  Den sammanlagda befolkningen uppgår till 4 761 invånare (2011), varav omkring 3 000 bor i Lindow.

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Externa länkar 

Lindow (Mark)